Ivaň può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ivaň, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Ivaň, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc